Ostiguy est un patronyme pouvant désigner :

Patronyme
Luc Ostiguy, linguiste, spécialiste du français québécois
Marcel Ostiguy (1929-2014), homme d'affaires et politique québécois